Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Sächsischen Landtags in der DDR in der 2. Wahlperiode vom 3. November 1950 bis zum 25. Juli 1952.

Die Landtagswahl fand am 15. Oktober 1950 statt.

Zusammensetzung

Präsidium 
 Präsident des Landtags Otto Buchwitz (SED)
 Vizepräsidenten:Magnus Dedek (CDU)Hans Marschall (LDPD)Alfred Baumann (FDGB)
 Schriftführer: Margarete Klar (NDPD)Susanne Häber (DBD) Dora Maria Lissek (DFD)Jutta Rüdiger (FDJ)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SEDArthur Schliebs bis März 1951Oskar Edel bis Juli 1951 Heinz Glaser
 Fraktion der CDUOtto Freitag
 Fraktion der LDPDWalter Thürmer bis März 1951Fritz Greuner
 Fraktion der NDPDKurt Lachner
 Fraktion der DBDFriedrich Martin bis September 1951Paul Fortak
 Fraktion des FDGBAlfred Baumann
 Fraktion der FDJInge SteinelChristian Freitag
 Fraktionsgemeinschaft von DFD und KulturbundElise Thümmel
 Fraktionsgemeinschaft von Genossenschaften/VdgB/VVNMartha Becker

Abgeordnete

Fußnoten

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder der beratenden Versammlung (Sachsen)
 Liste der Mitglieder des Sächsischen Landtags (1946–1952, 1. Wahlperiode)
 Wer war wer in der DDR?

Weblinks 
 Landtagsprotokolle Zeitraum 1946–1952

Literatur 

 Aspekte sächsischer Landtagsgeschichte, Präsidenten und Abgeordnete von 1833 bis 1952, Sächsischer Landtag, 2001, S. 166–173.
 Martin Broszat, Gerhard Braas, Hermann Weber: SBZ-Handbuch. Oldenbourg, München 1993, ISBN 3-486-55262-7.
 Andreas Herbst, Winfried Ranke,  Jürgen Winkler: So funktionierte die DDR. Band 3: Lexikon der Funktionäre. Rowohlt, Reinbek 1994.

 02
Sächsischer Landtag (1946–1952)